А́ткинсон () — английская фамилия.

Персоналии

А 
 Аткинсон, Алия (род. 1988) — ямайская пловчиха.

Б 
 Аткинсон, Билл (род. 1951) — американский инженер и фотограф.

Г 
 Аткинсон, Гарри (1831—1892) — 10-й премьер-министр Новой Зеландии (1876—1877; 1883—1884; 1884 и 1887—1891).

Д 
 Аткинсон, Джеймс (1780—1852) — английский художник и переводчик.
 Аткинсон, Джейн (род. 1959) — англо-американская актриса.
 Аткинсон, Джемма (род. 1984) — известная британская модель и актриса.
 Аткинсон, Джон Огастес (1775—1833) — английский художник-акварелист и гравёр на меди.
 Аткинсон, Джордж Фрэнсис (1854—1918) — американский ботаник, автор значительного числа ботанических таксонов.

К 
 Аткинсон, Кейт (род. 1951) — британская писательница.
 Аткинсон, Кенни (род. 1967) — американский баскетболист и тренер.
 Аткинсон, Крис (род. 1979) — профессиональный австралийский раллийный автогонщик.
 Аткинсон, Кэм (род. 1989) — американский хоккеист.

Л 
 Аткинсон, Ла’Танджела (род. 1984) — американская баскетболистка.
 Аткинсон, Лоуренс (1873—1931) — английский художник, поэт и музыкант.
 Аткинсон, Луиза (1834—1872) — австралийская писательница, натуралист и иллюстратор.

М 
 Аткинсон, Майкл (род. 1961) — американский писатель и кинокритик, поэт, романист.
 Аткинсон, Мартин (род. 1971) — английский футбольный арбитр.
 Аткинсон, Мэрилин (род. 1943) — канадский бизнес-тренер.

Н 
 Аткинсон, Натаниэль (род. 1999) — австралийский футболист.

Р 
 Аткинсон, Ребекка (Бекки) (род. 1982) — канадская кёрлингистка.
 Аткинсон, Рон (род. 1939) — английский футболист, футбольный тренер и комментатор.
 Аткинсон, Роуэн (род. 1955) — британский актёр, сценарист и продюсер, писатель.

С 
 Аткинсон, Сид (1901—1977) — южноафриканский легкоатлет.

Т 
 Аткинсон, Терри (род. 1939) — английский художник, был одним из основателей двух наиболее влиятельных групп в современном западном искусстве — Fine-Artz и Искусство и язык.
 Аткинсон, Томас Уитлам (1799—1861) — английский путешественник, писатель, живописец и архитектор.

У

Э 
 Аткинсон, Эдвард (1827—1905) — американский экономист, основатель Антиимпериалистической лиги США.
 Аткинсон, Эдвард Лейстер (1881—1929) — британский военный врач и полярный исследователь.
 Аткинсон, Энтони (1944—2017) — английский экономист.

Административно-территориальные единицы 
 Аткинсон — округ штата Джорджия, США.
 Аткинсон — тауншип в округе Карлтон, Миннесота, США.
 Форт-Аткинсон

Другое 
 Цикл Аткинсона — модифицированный цикл Отто 4-х-тактного двигателя внутреннего сгорания.
 Индекс Аткинсона — показатель измерения социального неравенства, предложенный в 1970 г. Энтони Барнсом Аткинсоном.

Примечания